Marchetto ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Marchetto (* 1940), italienischer Bischof
 Ennio Marchetto (* 1960), italienischer Pantomime
 Manrico Marchetto (* 1952), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Stefania Marchetto (* 1987), italienische Streetart-Künstlerin